Tullsundet kan avse:
 Tullsundet, Borgå – ett sund i Borgå stad, Östra Nyland, Södra Finlands län
 Tullsundet, Kyrkslätt – ett sund med sjöbevakningsstation i Kyrkslätts kommun, Nyland, Södra Finlands län